Albert Kahn kan syfta på
* Albert Kahn (arkitekt) (1869–1942), en amerikansk arkitekt
 Albert Kahn (bankir) (1860–1940), en fransk bankir och filantrop
 Albert E. Kahn (1912–1979), amerikansk journalist